Berlanga (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
 Berlanga de Duero, een gemeente in de Spaanse provincie Soria in de regio Castilië en León
 Berlanga del Bierzo, een gemeente in de Spaanse provincie León in de regio Castilië en León
 Berlanga (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Soria in de regio Castilië en León